Оле́г Арту́шевич Мкртча́н (Мкртчя́н) (, родился 7 сентября 1966, Армавир) — украинский предприниматель армянского происхождения, миллиардер, генеральный директор Индустриального союза Донбасса.

Биография 
Окончил в 1988 году Ставропольский политехнический институт по специальности «инженер-технолог», защитив диплом. С 1997 года работает в корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Изначально занимал должность начальника управления металлургии, позднее — первого заместителя исполнительного директора. С 2002 года — генеральный директор Союза, занимается оперативным управлением компанией и координирует структуру корпоративного управления предприятиями, входящими в группу ИСД.

Мкртчан имеет прямое отношение к футболу: он был одним из сооснователей донецкого «Металлурга», владельцем «Кубани», также он занимается отдельно социальными и благотворительными программами корпорации, направленными на развитие народной культуры, искусства и олимпийского спорта. 

8 февраля 2018 года Олег Мкртчян был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в мошенничестве на сумму 60 млрд. рублей.

16 августа 2019 был признан виновным в хищении кредитов путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 86 млрд руб и приговорен к 9 годам лишения свободы.

Состояние 
Занимал 14-е место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины в 2012 году по рейтингу журнала «Фокус». Состояние оценивается в 1,25 млрд долларов США.

Награды 
Награждён в 1999 году медалью «Защитнику Отчизны», за внесённый вклад в развитие угольной промышленности Донбасса с 2001 по 2002 годы награждён знаком отличия «Шахтёрская слава» II и III степеней.

Примечания

Ссылки 
 Олег Мкртчан остался председателем совета директоров ФК «Кубань» 
 Профиль на сайте ФК «Кубань» 

Предприниматели Украины
Миллиардеры Украины
Футбольные функционеры Украины
ФК «Металлург» Донецк
Индустриальный союз Донбасса
Преступники России